sinonimo di ventriloquo
 praticante della engastrimanzia, pratica profetica e oracolare